Кармона и Ваље има више значења:

 Кармона и Ваље (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кармона и Ваље, Лас Гаљинас (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику